Чечера и Чечёра — гидронимы в России:

 Чечера — приток Алешни;
 Чечера — приток Калауса;
 Чечера — приток Малой Свияги;
 Чечера — приток Машока;
 Чечёра — приток Руднёвки;
 Чечера — приток Шачи;
 Чечёра — приток Цыганки (Язовки);
 Чечёра — приток Яузы.

См. также 
 Чечора
 Чечеры